Il torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Seul 1988 si è svolto dal 20 settembre al 1º ottobre al Seoul Olympic Park Tennis Center su campi in cemento. I match si sono svolti al meglio dei tre set su cinque. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Tennis ai Giochi della XXIV Olimpiade